Pritzbuer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Pritzbuer (1900–1971), führende Kulturfunktionärin der SED
 Charlotte Helene Henriette Pritzbuer (1777–1850), deutsche Dichterin, siehe Charlotte Pistorius 
 Joachim von Pritzbuer (1665–1719), mecklenburgischer Edelmann, dänischer Etatsrat, Oberlanddrost des Herzogtums Bremen und der Grafschaft Oldenburg
 Tino von Pritzbuer (* 1996), deutscher Unihockeyspieler

Pritzbuer ist ebenfalls der Name des mecklenburgischen Adelsgeschlechts Pritzbuer, siehe Pritzbuer (Adelsgeschlecht)